Gai Fabrici Luscí (cònsol), cònsol el 282 aC i 278 aC 
 Gai Fabrici Luscí (pretor), pretor el 195 aC